Атрохов — фамилия; имеет женскую форму Атрохова.
 Атрохов, Михаил Варфоломеевич — проходчик шахты № 1 Центральная треста «Красноармейскуголь» Министерства угольной промышленности Украинской ССР, Сталинская область, Герой Социалистического Труда.
 Атрохов, Семён Тихонович (1917—1995) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Примечания